Аполло́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аполлони, Акилле (1823—1893) — итальянский куриальный кардинал.
 Аполлони, Луиджи (род. 1967) — итальянский футболист и тренер, играл в составе национальной сборной.